Николас Флорес има више значења:

 Општина Николас Флорес (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Николас Флорес (Николас Флорес, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Николас Флорес, Баретас (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику